est un film muet américain sorti en 1924 au cinéma.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 
Harry Carey

Liens externes 
 

 
Film américain sorti en 1924
Western américain
Film américain en noir et blanc 
Film muet américain